Ledce est un toponyme qui peut désigner :

Ledce, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Ledce, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové (elle faisait partie du district de Rychnov nad Kněžnou jusqu'au ) ;
 Ledce, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ledce, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ledce, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie